Bundestagswahlkreis 68 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Harz (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Börde – Jerichower Land (2009)
 Bundestagswahlkreis Harz (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Leverkusen – Rheinisch-Bergischer Kreis II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Remscheid (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Köln III (1949 bis 1961)